Боге́ма (, ) — особый образ жизни, характерный для определённой части художественной интеллигенции. Он включает в себя музыкальные, художественные, литературные или духовные занятия.

Характеризуется эксцентричностью. Свойственен также тем, кто ведёт подобный образ жизни: прослойка между интеллигенцией и другими общественными классами, театральные, литературные круги, а также круг (около) театральных и артистических деятелей, обычно ведущих образ жизни в условиях нестабильных доходов.

В СССР получила наименование «творческая интеллигенция».

История

Происхождение термина 
Одно из названий цыган во французском языке — , , жители Богемии, области (страны) на территории нынешней Чехии, где в Средние века жило много цыган; таким образом, неприкаянная жизнь артистов сравнивалась с жизнью цыган (кроме того, многие цыгане сами были актёрами, певцами и музыкантами).

Термин появился во Франции в первой половине XIX века и приобрёл большую популярность после появления романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы» (1849 год) (впоследствии при участии Теодора Баррьера был переработан в одноименную пьесу), а особенно — после знаменитых опер Пуччини (1896 год) и Леонкавалло (1897 год) с одинаковым названием «Богема». Фундаментальный историко-социологический труд о французской литературной богеме (1964 год) принадлежит Сесару Гранье.

См. также 

 Сцены из жизни богемы — роман Анри Мюрже
 Богема — опера Джакомо Пуччини
 Богема — опера Руджеро Леонкавалло
 Фиалка Монмартра — оперетта Имре Кальмана
 Богема — сарсуэла Амадео Вивеса
 Богема — песня Шарля Азнавура
 «Богемная рапсодия»
 Богемская роща
 Мулен Руж! — фильм-мюзикл База Лурмана
 Богема — журнал
 Bohème

Примечания

Литература 
 
 

Социальные группы
Образ жизни